Nepos :

 Cornelius Nepos, biographe romain ;
 Julius Nepos, empereur d'Occident de 474 à 475
 Le livre apocryphe : Livre de Nepos, écrit par un évêque égyptien du même nom

de:Nepos#Namensträger